Psectra är ett släkte av insekter som beskrevs av Hagen 1866. Psectra ingår i familjen florsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Florsländor
Psectra